

Результати

Гран-прі

Чемпіонат пілотів

Кубок Конструкторів

Посилання 

Спортивні події 2005
Незавершені статті з автоперегонів